Familienaam Holst:
 Bé Holst (1931), voormalig Nederlands atleet
 Ewout Holst (1978), lid van Nederlandse zwemploeg tijdens de Olympische Spelen van 2000 in Sydney
 Gilles Holst (1886-1968), Nederlands fysicus, eerste directeur Philips Natuurkundig Laboratorium
 Gustav Holst (1874-1934), Brits componist
 Imogen Holst (1907-1984), Brits componiste, dirigente en musicologe

Familienaam Van der Holst:
 Marc van der Holst (1973), Nederlands striptekenaar en muzikant

Familienaam Van Holst Pellekaan:
 Karen van Holst Pellekaan (1955), Nederlands actrice

Familienaam Roland Holst:
 Adriaan Roland Holst (1888-1976), Nederlands dichter
 Henriette Roland Holst (1869-1952), Nederlands dichteres en socialiste
 Richard Roland Holst (1868-1938), Nederlands beeldend kunstenaar

Vernoemingen 
 A. Roland Holst-Penning, Nederlandse, driejaarlijke literatuurprijs
 Henriette Roland Holst-prijs, Nederlandse literaire prijs

Geografie 
 Holst (Posterholt), buurtschap in de Nederlandse gemeente Roerdalen